Kevin  – nome proprio di persona maschile proprio di diverse lingue
Kevin  – personaggio della serie animata Ed, Edd & Eddy
Kevin  – città statunitense nel Montana
Kevin  – personaggio di Sin City
Kevin   – personaggio del videogioco Fortnite Battle Royale
Kevin 11  – personaggio della serie animata Ben 10
23739 Kevin  – asteroide della fascia principale